Кинжа́л может означать:
 Кинжал — холодное оружие.
 «Кинжал» — гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс России.
 «Кинжал» — зенитный ракетный комплекс СССР и России.
 Кинжал — гора в Ставропольском крае.
 Кинжал — река в России.
 «Кинжал» — индийский фильм.